Minglanilla kan syfta på:

 Minglanilla, Filippinerna – kommun i Filippinerna
 Minglanilla (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 39,50, long -1,56) – kommun i Spanien
 Minglanilla (kommunhuvudort i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 39,53, long -1,60) – kommunhuvudort i kommunen